La Neuvillette est le nom de deux anciennes communes françaises :

 La Neuvillette (Eure), aujourd'hui intégrée à Mousseaux-Neuville ;
 La Neuvillette (Marne), aujourd'hui intégrée à Reims.